John Ball pode se referir a diversas pessoas:

 John Ball (padre) (? — 1381, padre inglês líder da Revolta camponesa de 1381.
 John Ball (naturalista) (1818 – 1889), naturalista e político irlandês.
 John Ball (golfista) (1861-1940), golfista britânico
 John Ball (escritor) (1911-1988), autor estado-unidense
 John M. Ball (1948 —), matemático britânico

Desambiguação